Свинино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Комьянский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 23,2 км, до центра муниципального образования Хорошево — 10,7 км.

По переписи 2002 года население — 10 человек.

Примечания

Ссылки 
 Свинино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района